Březí ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Březí u Říčan (Bries), Gemeinde im Okres Praha-východ
 Březí u Mikulova (Bratelsbrunn), Gemeinde im Okres Břeclav
 Březí u Osové Bítýšky (Birkicht), Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou
 Březí u Blatné (Birkendorf), Gemeinde im Okres Strakonice
 Březí nad Oslavou (Birkicht), Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou
 Březí u Čachrova (Birkau), Ortsteil von Čachrov, Okres Klatovy
 Březí u Tachova (Pirkau), Ortsteil von Ctiboř, Okres Tachov
 Březí, Ortsteil von Kamenice nad Lipou, Okres Pelhřimov
 Březí (Kamenný Újezd) (Freiles), Ortsteil von Kamenný Újezd, Okres České Budějovice
 Březí u Malečova (Presei), Ortsteil von Malečov, Okres Ústí nad Labem
 Březí u Meclova, (Pirk), Ortsteil von Meclov, Okres Domažlice
 Březí (Bries), Ortsteil von Nechvalice, Okres Příbram
 Březí u Pernarce (Seslas), Ortsteil von Pernarec, Okres Plzeň-sever
 Březí u Týna nad Vltavou (Bries), Ortsteil von Temelín, Okres České Budějovice
 Březí u Trhových Svinů (Pürchen), Ortsteil von Trhové Sviny, Okres České Budějovice
 Březí u Šebestěnic (Birken), Ortsteil von Zbýšov v Čechách, Okres Kutná Hora
 Březí u Žinkov (Bries), Ortsteil von Žinkovy, Okres Plzeň-jih
 Březí (Birkenhütten), Ortsteil von Vítkov, Okres Opava
 Březí (Wuretzhöfen), aufgelassener Ort auf den Fluren von Bohdalovice, Okres Český Krumlov
 Dražíčské Březí, auch Březí (Bries), Ortsteil von Dražíč, Okres Písek
 Kovářovské Březí, auch Březí (Bries), Ortsteil von Kovářov, Okres Písek
 Klucké Březí, auch Březí (Birken), Ortsteil von Kluky u Písku, Okres Písek
 Smolečské Březí, auch Březí (Birken), Ortsteil von Slabčice, Okres Písek
 Vlachovo Březí (Wällisch Birken), Gemeinde im Okres Prachatice
 Zhořské Březí, auch Březí u Milevska (Bries), Ortsteil von Zhoř, Okres Písek